Чемпионат России по футболу 2012/2013 годов — 21-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. Этот сезон стал первым, полностью организованным по формату «осень-весна» — он следовал за сезоном переходного чемпионата 2011—2012 годов («весна-осень» 2011 года и «весна» 2012 года).

Чемпионский титул в турнире защищал петербургский «Зенит», заняв в итоге второе место; за 2 тура до окончания турнира чемпионом стал
московский ЦСКА . Третье место занял ФК «Анжи». Таким образом, медали чемпионата получил только один московский клуб — это был 5-й подобный случай, и 3-й для ЦСКА (кроме ЦСКА до этого единственным призёром сезона в Москве становился только «Спартак» (2 раза)).

Лучшими бомбардирами стали Вандерсон, выступавший за клуб «Краснодар» и Юра Мовсисян, который выступил за «Краснодар» и «Спартак» Москва; оба отличились по 13 раз. Лучшим игроком по итогам сезона признан Игорь Акинфеев, вратарь ЦСКА.

Сроки проведения и формат соревнования 
Чемпионат начался 20 июля 2012 года. Осенний этап продлился до 9 декабря 2012 года, весенний прошёл с 8 марта по 26 мая 2013 года.

В преддверии турнира первоначальные сроки (осенний этап должен был продлиться до 13 декабря, весенний пройти с 10 марта по 19 мая) подверглись критике в прессе: по мнению ряда обозревателей, во избежание необходимости проводить матчи в холодную погоду на полях плохого качества первую часть чемпионата можно было бы начать и закончить раньше, а вторую — позже.

22 ноября 2012 года на заседании Бюро Исполкома было принято решение о переносе 20-го тура на 9-11 марта со смещением каждого последующего из туров на дату последующего за ним тура, а 30-й тур должен состояться 26 мая. Одновременно было принято решение о переносе финала кубка России 2012/13 с 26 мая 2013 на 1 июня 2013. Кроме того, были сдвинуты сроки проведения стыковых матчей

В чемпионате принимали участие 16 команд, которые сыграли между собой в два круга. Таким образом, в турнире было сыграно 30 туров с 240 матчами.

Команды‒участницы

Изменения 
По итогам сезона 2011/2012 Премьер-лигу покинули следующие клубы:
 «Томь» Томск — 15-е место, 37 очков. Выступал в премьер-лиге 7 сезонов подряд (с 2005 года).
 «Спартак-Нальчик» — 16-е место, 34 очка. Выступал в премьер-лиге 6 сезонов подряд (с 2006 года).

По итогам первенства ФНЛ 2011/2012 в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Мордовия» Саранск — 1-е место, 100 очков. Для него чемпионат стал дебютным в высшем дивизионе чемпионатов России.
 «Алания» Владикавказ — 2-е место, 97 очков. Вернулся спустя сезон (последнее выступление в Премьер-лиге — в сезоне 2010).

Также по результатам стыковых матчей с командами ФНЛ «Волга» Нижний Новгород и «Ростов» сохранили себе место в Премьер-лиге.

География соревнования 
В чемпионате России 2012/2013 приняли участие только команды из европейской части РФ. Как и сезон назад, четыре клуба представляли Москву, а два — Краснодар.

Составы команд

Тренеры и капитаны команд

Нюансы правил проведения чемпионата 
Основные элементы регламента чемпионата обсуждены на собрании руководителей клубов РФПЛ 3 июля 2012 года:

Обмен командами с Первым дивизионом 
Команды, которые займут по итогам чемпионата 15-е и 16-е места, покинут Премьер-лигу напрямую и в сезоне 2013/14 выступят в Первом дивизионе. Первые две команды Первого дивизиона получат право выступить в Премьер-лиге напрямую.

Команды, которые займут 13-е и 14-е места, сыграют стыковые матчи с 4-й и 3-й командами ФНЛ соответственно.

Молодёжный турнир и дочерние команды 
Как и в предыдущие годы, параллельно с чемпионатом проходит турнир молодёжных команд. Возрастной лимит для участия в турнире молодёжных команд снижен: в нём могут участвовать игроки не старше 1992 года рождения (ранее — не старше 22 лет). При этом на поле могут одновременно находиться три полевых игрока и один вратарь, родившиеся ранее 1992 г.

При подготовке к чемпионату рассматривался также вопрос о возможности для клубов заявить команду дублёров (не старше 22 лет) для участия в первенстве России среди команд Второго дивизиона. При этом любой игрок, соответствующий указанным возрастным критериям, мог бы быть заявлен за все три команды (взрослая в Премьер-лиге, младше 23 лет во Втором дивизионе и младше 20 лет в молодёжном первенстве). Однако официального подтверждения эти планы пока не получили.

Периоды регистрации игроков 
Регистрационные периоды, то есть сроки, в которые разрешается переход игроков из команды в команду и заявка новых игроков, установлены следующим образом:
 с 9 июля по 6 сентября 2012;
 с 27 января по 27 февраля 2013.

Лимит на иностранных игроков 
В преддверии чемпионата обсуждался вопрос о целесообразности сохранения лимита на легионеров. Представители многих клубов, включая «Зенит», ЦСКА и «Динамо», выступали за отмену или смягчение лимита. Главным сторонником сохранения лимита считалось руководство московского «Спартака». Согласно некоторым сообщениям, в качестве основного варианта РФС и РФПЛ изучали возможность смягчения лимита за счёт нераспространения его на игроков ведущих зарубежных сборных команд.

4 июля исполком РФС принял решение о смягчении лимита: теперь команды смогли выпускать на поле одновременно не более 7 игроков, не являющихся гражданами России.

Телевизионные права 

Основным партнером РФПЛ в телепоказе матчей чемпионата стала компания «НТВ-Плюс», которая транслировала все матчи на канале «Наш футбол», а центральный матч тура — также на общедоступном канале «НТВ». При этом, в отличие от предыдущих сезонов, Лига сохранила за собой ряд прав, в частности, на реализацию телекартинки в кабельных сетях и через мобильные телефоны. Для этого РФПЛ создала собственную телекомпанию «Лига-ТВ».

Турнирная таблица

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

Потуровая таблица 
Данные таблицы следует читать так: клуб занимает после завершения N тура и до начала N+1 тура соответствующее место.

Результаты матчей

Стыковые матчи РФПЛ — ФНЛ

Первые матчи

Ответные матчи

Итоги 
ФК «Ростов» и ФК «Крылья Советов» сохранили место в Премьер-лиге и будут участвовать в следующем розыгрыше чемпионата России по футболу.

|}

Лучшие бомбардиры

Хет-трики

Призы и награды игрокам и тренерам

Призы

Ежемесячные награды

33 лучших 
11 июня на заседании Исполкома РФС был утверждён список 33 лучших футболистов чемпионата России сезона 2012/2013 годов. В тройку лучших футболистов на каждой позиции вошли:

Вратари 
 1. Игорь Акинфеев (ЦСКА); 2. Владимир Габулов («Анжи»); 3. Александр Беленов («Кубань»).

Защитники 
 Правые: 1. Александр Анюков («Зенит»); 2.  Марио Фернандес (ЦСКА); 3. Ренат Янбаев («Зенит» и «Локомотив»).
 Правые центральные: 1. Василий Березуцкий (ЦСКА); 2.  Кристофер Самба («Анжи»); 3.  Леандро Фернандес («Динамо» М).
 Левые центральные: 1. Сергей Игнашевич (ЦСКА); 2.  Сальваторе Боккетти («Рубин» и «Спартак» М); 3.  Николас Ломбертс («Зенит»).
 Левые: 1. Дмитрий Комбаров («Спартак» М); 2.  Кристиан Ансалди («Рубин»); 3. Андрей Ещенко («Локомотив» и «Анжи»).

Полузащитники 
 Правые: 1.  Халк («Зенит»); 2.  Зоран Тошич (ЦСКА); 3.  Гёкдениз Карадениз («Рубин»).
 Опорные: 1. Игорь Денисов («Зенит»); 2.  Лассана Диарра («Анжи»); 3.  Расмус Эльм (ЦСКА).
 Центральные: 1. Роман Широков («Зенит»); 2.  Роман Ерёменко («Рубин»); 3. Денис Глушаков («Локомотив»).
 Левые: 1. Алан Дзагоев (ЦСКА); 2. Юрий Жирков («Анжи»); 3. Алексей Ионов («Кубань»).

Нападающие 
 Правые: 1.  Самюэль Это’о («Анжи»); 2.  Ахмед Муса (ЦСКА); 3.  Юра Мовсисян («Краснодар» и «Спартак» М).
 Левые: 1. Александр Кокорин («Динамо»); 2.  Вагнер Лав (ЦСКА); 3. Александр Кержаков («Зенит»)

Статистика 
Всего было сыграно 240 матчей. 186 игр (77,5 % от общего количества матчей) завершились победой одной из команд, из них в 113 матчах (60,75 % от общего количества побед) побеждали хозяева, в 73 гости (39,25 % от общего количества побед). В 28 матчах победителям приходилось отыгрываться по ходу игры (15,05 % от общего количества побед). 54 матча завершились вничью (22,5 % от общего количества игр), в том числе 17 с нулевым счётом (7,08 % от общего количества игр).

Было забито 627 голов, по 2,61 мяча в среднем за матч. На своём поле было забито 347 мячей (55,34 % от общего количества голов), 280 мячей забили гости (44,66 % от общего количества голов). С пенальти было забито 57 мячей (9,09 % от общего количества голов). Всего было назначено 73 одиннадцатиметровых ударов (по 0,3 пенальти в каждом матче). Нереализовано 16 пенальти (28,07 % от общего количества пенальти).

Показано 1018 жёлтых карточек (в среднем по 4,24 ЖК за матч). Из них 427 (41,94 % от общего количества ЖК) показано за грубую игру, 398 (39,1 % от общего количества ЖК) за неспортивное поведение, 156 (15,32 % от общего количества ЖК) за срыв атаки, 33 (3,24 % от общего количества ЖК) за прочие нарушения. Также судьи показали игрокам 82 красные карточки (в среднем по 0,34 КК за матч), из них 38 (46,34 %) было показано за вторую жёлтую. 31 раз (37,8 % от всех удалений) футболисты удалялись за грубую игру, 15 раз (18,29 %) за фол последней надежды, 4 раза (4,88 % от общего количества КК) за недисциплинированное поведение и один раз (1,22 % от общего количества КК) за нецензурную брань.

Источник: РФПЛ.

Топ-15 посещений (за один матч)

Посещение болельщиками матчей Премьер-Лиги 
Клубы отсортированы в таблице по алфавиту. Средняя посещаемость домашних игр клубов «Динамо» и «Зенит» рассчитана без учёта матчей проведённых без зрителей.

Заголовки таблицы
 Команда — название команды.
 Все матчи — посещаемость всех 30 матчей с участием команды.
 Домашние — посещаемость всех 15 домашних матчей команды.
 Гостевые — посещаемость всех 15 матчей команды в гостях.
 Всего — общее число болельщиков посетивших матчи.
 В среднем — среднее число болельщиков пришедших на матч.
 Заполняемость — средний процент заполняемости стадиона, рассчитывается для домашних матчей команды.

Всего матчи чемпионата посетили — 3 126 393 человек (в среднем 13 027 зрителей на игру).

Источник: РФПЛ.org</small>

Рекорды в чемпионате 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 3-тур: «Алания» (Владикавказ) — «Терек» (Грозный) — 5:0
 4-тур: «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) — 5:0
 9-тур: «Краснодар» (Краснодар) — «Мордовия» (Саранск) — 6:1
 Самая крупная победа гостей (-5):
 14-тур: «Крылья Советов» (Самара) — «Спартак» (Москва) — 0:5
 Наибольшее число голов в одном матче (8):
 6-тур: «Кубань» (Краснодар) — «Волга» (Нижний Новгород) — 6:2
 Самое большое количество удалений в первом круге чемпионата — 44 — абсолютный рекорд российских первенств; предыдущий составлял всего 35 красных карточек и был установлен в сезоне 2008 года.
 Самый результативный тур в истории российских первенств — 6-й тур — в восьми матчах тура было забито 36 голов.

Техническое оснащение команд

Турнирное положение молодёжных команд

Примечания

Ссылки 
 На сайте sportbox.ru

2012
Чемпионат России по футболу 2012/2013